A SoftPos az angol Software Point of Sale kifejezés rövidítése. Olyan készpénzmentes értékesítési szoftver, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az érintésmentes bankkártyás fizetések elfogadását okostelefonjukon keresztül hajthassák végre.

A legtöbb okostelefon, okoseszköz NFC (Near Field Communication) chippel van ellátva. A chip segítségével lehetőség nyílik, hogy egy SoftPos-alkalmazás letöltését és egy sikeres regisztrációt követően megkezdjék a fizetések elfogadását saját okostelefonjukon vagy táblagépükön keresztül.

Nem igényel olyan egyedi hardvert, mint például POS-terminál, kábelt vagy hardverkulcsot. A tranzakciók a mobiltelefonon keresztül mobilhálózaton keresztül kerülnek feldolgozásra, engedélyezésre és megerősítésre.

Működése 
A vásárlónak az érintésmentes bankkártyát, mobil pénztárcát vagy az egyéb fizetésre szolgáló eszközt csak egyszerűen a kereskedő okostelefonjához vagy okoseszközéhez kell közel tartania.

Az alkalmazás használata rendkívül egyszerű. A tranzakció másodpercek alatt végrehajtható: a kereskedőnek csak be kell írnia a fizetési összeget, majd a vásárló hozzá érinti a kártyát a okostelefonhoz, okoseszközhöz és meg is történt a tranzakció. Ezután a nyugta azonnal e-mailben, digitális formában érkezik.

Biztonság 

A SoftPos megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak, továbbá mind a Visa, mind a MasterCard biztonsági tanúsítványainak eleget tett. A magas biztonságú eljárások és sztenderdek gondoskodnak az EMV szabvány és a Kártyatársaságok Biztonsági Szabványainak Tanácsa (Payment Card Industry Security Standards Council) által kidolgozott követelményrendszer szerint történő biztonságos tranzakció-feldolgozásról. Ezek a szabályok biztosítják azt, hogy az online tranzakciók biztonságosak legyenek, és a kártyaadatok ne kerülhessenek illetéktelen személyek kezébe. A kártyatulajdonosok érzékeny adatai soha nem tárolódnak a kereskedő telefonján.

SoftPos-szolgáltatók

Magyarok 
 Fizetési Pont
 myPOS
 Secure SoftPOS
 Billingo
 CMO24

Nemzetköziek 
 Worldline Six Payment Services
 Mepay
 Paten
 PayCore
 Erste Bank

Jegyzetek

További információk 
https://www.softpos.eu/en/

Szoftverek